Орлеан — село в Благовещенском районе Алтайского края. Административный центр Орлеанского сельсовета.

География и климат 
Село находится в пределах Кулундинской равнины. Расположено в 300 км к западу от Барнаула близ Кулундинского и Кучукского озёр.

Рельеф в окружностях села равнинный. Имеются запасы глины, гравия, песка, мирабилита. Орлеан связан с Барнаулом, другими городами и районами автомобильной дорогой.

Расстояние до:

районного центра Благовещенка: 25 км.

краевого центр: Барнаул 291 км.

Ближайшие села:

Яготино 7 км, Байгамут (Тогузол) 8 км, Ананьевка 12 км, Екатериновка 13 км, Тельманский 13 км, Разумовка 16 км, Елизаветград 18 км, Сергеевка 19 км.

Климат

Резко континентальный. Средняя температура января −18,2 °C, июля — +19,8 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков — 300—310 мм.

История 
Основано в 1909 году. В 1928 г. село Орлеан состояло из 208 хозяйств.

Село основано в 1908 году переселенцами из Рыльского уезда Курской губернии и Прилуцкого уезда Полтавской губернии на землях переселенческого участка «Тройное» (был предназначен для заселения трех поселков) Барнаульского уезда Томской губернии. Отсюда первоначальное наименование — село Тройное.

Когда деревню стали регистрировать, переселенческое управление предложило изменить название. Деревенская сходка оказалась изобретательной — поселение получило имя Орлеан. Вначале оно существовало с пояснением: Орлеан (Тройное). Пояснение со временем отпало, осталось село Орлеан. В 1909—1911 годах сюда заселились выходцы из Южных российских губерний: Таврической, Екатеринославской, Черниговской, Ставропольской и Херсонской.

Деревня получила статус села и стала центром Орлеанского сельсовета Благовещенского района Славгородского округа Сибирского края. Переселенцы занимались зерноводством, жители держали скот, выращивали, в основном, пшеницу.

Население

Инфраструктура 
В селе занимаются сельским хозяйством, работают фермеры, сельскохозяйственное предприятие СППК «Орлеанский» (растениеводство и животноводство), развита торговая сеть, есть библиотека, Дом культуры, школа, фельдшерско-акушерский пункт.

В 2017 году завершился капитальный ремонт Дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта и школьной столовой. Все объекты сельской инфраструктуры располагаются под одной крышей, поэтому ремонт сделали сразу во всех помещениях.

Работает Алтайский радиотелецентр РТРС, есть цифровое телевидение и интернет.

Деревянный храм Николая Чудотворца был построен в первые годы возникновения деревни Тройной. Во время гражданской войны он сгорел. В начале 2010-х годов в Орлеане была построена новая церковь.

Интересные факты 
Село получило известность после того, как послужило источником названия для романа писателя и сценариста Ю. Арабова «Орлеан» и одноимённого фильма известного советского и российского кинорежиссёра, сценариста, Народного артиста РФ А. Прошкина.

«Юрий Николаевич Арабов описал вполне конкретный регион — это Алтай, в районе соленого озера Ярового. Впрочем, название городка он взял из какого-то другого своего путешествия: он как-то попал в село, которое называлось Орлеан. Ему это так понравилось, что этим именем он назвал город, где происходит действие фильма. Это небольшой провинциальный город, затерянный в степях Алтая…» А. Прошкин.

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)